Scavenius este un nume de familie. Printre persoanele notabile cu acest nume de familie se află următorii:

  (n. 1944), istoric de artă, critic de artă și publicist danez
 Alette Scavenius (n. 1952), istoric de teatru danez, lider artistic (Teatrul Danez 300 de ani)
  (1877–1962), politician, ministru de externe și prim-ministru danez
 Guvernul Scavenius, guvernul Danemarcei din 9 noiembrie 1942 până la 5 mai 1945
  (1873–1939), politician și ministru de externe danez
  (1749–1820), proprietar funciar danez
  (1825–1913), politician danez
  (1921–1990), canotor danez
  (1875–1945), politician danez
 Theresa Scavenius (n. 1984), politiciană și cercetătoare daneză în domeniul politicilor climatice

Vezi și 
 , o clădire protejată din Sorø, Danemarca